Karlsborg – città svedese capoluogo del comune omonimo
 Karlsborg – comune svedese
 Karlsborg – area urbana svedese